Winona puede referirse a:

 Winona (Pokémon), personaje de los dibujos animados de Pokémon, llamada en España, Alana.
 Winona Ryder, actriz estadounidense.
 Winona (Minnesota), ciudad estadounidense del estado de Minnesota.
 Winona (Misisipi), ciudad estadounidense del estado de Misisipi.